Kyriarchie ist ein  aus den griechischen Wörtern  („Herr, Gebieter“) und  („der Erste sein, anführen“) abgeleitetes Kompositum mit folgenden Bedeutungen:
 Kyriarchie (Kirche) beschreibt einen Zustand großen weltlichen Einflusses auf die kirchlichen Hierarchien

Siehe auch:
  Kyriarchat, beschreibt miteinander verbundene, interagierende, multiplikative Systeme von Herrschaft und Unterwerfung